Бек () — прізвище німецького походження, що означає «струмок» або «потік», також часто зустрічається в англо-мовних країнах, Німеччині і Данії.

Відомі люди

Українці 
 Адольф Бек (1863–1942) — фундатор львівської школи фізіології, доцент (1894), професор (1897), почесний професор Львівського університету (1934), ректор Львівського університету (1912—1913).
 Іван Бек — діяч УВО, педагог, журналіст, брат Марії Бек
 Марія (Мері) Бек (1908—2005) — юрист, державна, політична й громадська діячка лемківського походження (США).
 Петро Бек (1832—1902) — головний управляючий всіх підприємств родини Терещенків, статський радник, нагороджений Орденом Святої Анни 3 ступеня, Орденом Святого Станіслава 3 ступеня, бронзовою медаллю в память війни 1853—1856 років, Орденом Святого Володимира 4 ступеня

 Бек (Накамулі) Віра Євгенівна (1906—1971) — єгипетська та американська художниця українського походження.

Представники інших етносів 
 Бек Андреас ( 1987) — німецький футболіст, захисник клубу «Бешикташ». Виступав за національну збірну Німеччини.
 Бек Анніка ( 1994) — німецька тенісистка.
 Бек Бодог (1871 — 1942) — американський лікар угорського походження, фахівець з апітерапії
 Бек Гансен ( 8 липня 1970) — американський музикант, поет-пісенник і мультиінструменталіст, відоміший як Beck.
 Бек Гленн ( 1964) — американський журналіст та ведучий телевійзійних і радіопрограм, автор декількох книжок
 Гюнтер Бек фон Маннагетта унд Лерхенау (1856—1931) — австрійський ботанік.
 Бек Давід (? — 1728) — діяч визвольного руху проти іранських та турецьких завойовників Вірменії.
 Бек Джефф ( 1944) — британський рок-музикант, гітарист
 Бек Іван (1909—1963) — югославський футболіст, гравець збірної Югославії з футболу
 Бек Карл Ісідор (1817—1879) — австрійський поет
 Бек Кент ( 1961) — один із розробників екстремального програмування, один із розробників гнучкої методології розробки програмного забезпечення
 Лотте ван Бек (1991) — нідерландська ковзанярка, бронзова призерка зимових Олімпійських ігор 2014 року на дистанції 1500 м. Чемпіонка на тій же Олімпіаді в командній гонці.
 Бек Людвіг ( 1880 —  1944) — генерал-полковник (1938), начальник військового управління німецької армії (1933—1935), начальник Генерального штабу Збройних сил Німеччини (1935—1938).
 Бек Марія (Ме́рі) (1908–2005) — юрист, державна, політична й громадська діячка (США). Перша українка — жінка-адвокат та жінка-журналіст.
 Бек Мартіна ( 1979) — німецька біатлоністка, призерка Олімпійських ігор, володарка Великого кришталевого глобусу Кубка світу з біатлону
 Свен ван Бек ( 1994) — нідерландський футболіст, захисник клубу «Феєнорд» та молодіжної збірної Нідерландів.
 Бек Тетяна Олександрівна (1949—2005) — російська поетеса, літературний критик та літературознавець.
 Бек Фолькер (1956) — німецький легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Бек Юзеф (1894— 1944) — польський реакційний політичний діяч

Вигадані персонажі 
 Мартін Бек — комісар поліції

Див. також 

 Бек (значення)

Німецькі прізвища
Українські прізвища